Justin Holl, född 30 januari 1992, är en amerikansk professionell ishockeyback som spelar för Toronto Maple Leafs i National Hockey League (NHL). Han har tidigare spelat för Rockford Icehogs och Toronto Marlies i American Hockey League (AHL); Indy Fuel i ECHL; Minnesota Golden Gophers i National Collegiate Athletic Association (NCAA) samt Omaha Lancers i United States Hockey League (USHL).

Holl draftades av Chicago Blackhawks i andra rundan i 2010 års draft som 54:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Justin Holl NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Justin Holl hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1992
Levande personer
Personer från Hennepin County
Idrottare från Minnesota
Amerikanska ishockeyspelare
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Spelare i Omaha Lancers
Spelare valda i NHL Entry Draft 2010
Spelare valda av Chicago Blackhawks i NHL Entry Draft
Ishockeyspelare i Minnesota Golden Gophers (herrar)
Alumner från University of Minnesota
Spelare i Rockford Icehogs
Spelare i Indy Fuel
Spelare i Toronto Marlies
Spelare i Toronto Maple Leafs